Ма́ссимо Джиротти (; 18 мая 1918 — 5 января 2003) — один из самых успешных и востребованных итальянских киноактёров XX века.

Биография 
Начинал как спортсмен, накануне Второй мировой войны выиграл чемпионат Италии по водному поло. Звездой его сделала главная роль в дебютном фильме Л. Висконти «Одержимость» (1943). Впоследствии он работал с Висконти над фильмами «Чувство» и «Невинный», а также сыграл несколько ярких ролей в фильмах других неореалистов. В 1950 г. исполнил главную роль в кинодебюте другого гиганта мирового кино, Микеланджело Антониони, — ленте «Хроника одной любви». Он также много снимался в итальянских пеплумах в ролях героев античности.

В 1960-е гг. Джиротти отходит от амплуа секс-символа. Он снимается у Пазолини в «Теореме» и «Медее», а также пробует себя в характерных ролях («Красная палатка», «Последнее танго в Париже»). В некрологе Джиротти кинокритик Андрей Плахов охарактеризовал его следующим образом:

Мужественный, красивый, с точёным профилем, он напоминал высеченных в мраморе великих римлян. Внешний холод и статичность игры одних раздражали, другие видели в этом фирменный метод Джиротти и ценили внутренний огонь, таящийся подо льдом. Если его лицо напоминало скульптуру, то самого актёра сравнивали со скульптором, высекающим свои монументальные образы из камня.

Фильмография

Примечания 

Киноактёры Италии
Похороненные на кладбище Кампо Верано
Лауреаты премии «Давид ди Донателло»
Лауреаты премии «Серебряная лента» за лучшую мужскую роль